Treser bezeichnet:

 Walter Treser (1940–2021), deutscher Unternehmer
 Walter Treser Automobilbau, ehemaliger deutscher Automobilhersteller

Siehe auch:
 Dreser